(958) Асплинда () — типичный астероид внешней части главного пояса, который был открыт 28 сентября 1921 года немецким астрономом Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь шведского астронома Bror Ansgar Asplind.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Хильды
Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км